Az 1992. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 18-án rendezték Méribelben. Az aranyérmet az olasz Deborah Compagnoni nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bónis Annamária a 43., 
Gönczi Vera a 44. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1992. évi téli olimpiai játékokon